Spast steht für:

 ein Schimpfwort, siehe Spastik #Sonstiges
 SPAST, Gen-Name des Proteins Spastin

Abkürzung